Zvole ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zvole nad Pernštejnem, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Zvole u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-západ
Zvole u Zábřeha, Gemeinde im Okres Šumperk 
Zvole, Ortsteil von Rychnovek, Okres Náchod

ein mährisches Vladikengeschlecht Zvolský ze Zvole; siehe Zwole